Кёнен ( — немецкая фамилия, происходящая от названия немецкого города Конц.

Известные носители 
 Кёнен, Адольф фон (1837—1915) — немецкий палеонтолог
 Кёнен, Бернхард (1889—1964) — деятель германского и мирового коммунистического движения, брат Вильгельма Кёнена.
 Кёнен, Вильгельм (1886—1963) — деятель германского и мирового коммунистического движения, брат Бернхарда Кёнена, отец Генриха Кёнена.
 Кёнен, Генрих (1910—1945) — немецкий инженер, антифашист, советский разведчик, сын Вильгельма Кёнена.
 Дамериус-Кёнен, Эмми (1903—1987) — немецкая журналистка и активистка женского движения